Rucka – miasto w Serbii, w mieście Belgrad

Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Rucka – polska siatkarka 
 Eliza Rucka – polska biegaczka narciarska